Бутынь — деревня на 49-м километре Минского шоссе в Одинцовском районе Московской области России.
 Бутынь — бывший военный городок на 50-м километре Минского шоссе в Одинцовском районе Московской области России.

См. также 
 Бутынька — левый исток реки Десны, впадающей в Пахру, протекает через деревню Бутынь.